Monkey Business — четвёртый студийный альбом Black Eyed Peas, вышедший в разных странах с конца мая по начало июня 2005 года. Альбом получил от RIAA сертификацию «трижды платинового» в США. По всему миру было продано более 9 миллионов копий.

Первым выпущенным синглом с альбома был «Don't Phunk With My Heart».

Список композиций 
 «Pump It» — 3:33
 «Don't Phunk with My Heart» — 3:59
 «My Style» (при участии Джастина Тимберлейка) — 4:28
 «Don't Lie» — 3:39
 «My Humps» — 5:26
 «Like That» (при участии Cee-Lo, John Legend, Talib Kweli и Q-Tip) - 4:34
 «Dum Diddly» — 4:19
 «Feel It» — 4:19
 «Gone Going» (при участии Jack Johnson) — 3:13
 «They Don’t Want Music» (при участии James Brown) — 6:46
 «Disco Club» — 3:48
 «Bebot» — 3:30
 «Ba Bump» — 3:56
 «Audio Delite at Low Fidelity» — 5:29
 «Union» (при участии Стинга) — 5:04

Бонусные дорожки 
 «Do What You Want» (Ирландия, Соединённое Королевство)
 «If You Want Love» (Ирландия, Соединённое Королевство)
 «Bend Your Back» (Япония)
 «Make Them Hear You» (Япония)
 «Shake Your Monkey»

Синглы 
 «Don't Phunk with My Heart» (2005)
 «Don't Lie» (2005)
 «My Humps» (2005)
 «Pump It» (2005)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Black Eyed Peas 

Альбомы The Black Eyed Peas
Альбомы, спродюсированные Danja
Альбомы Interscope Geffen A&M
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums